McKay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernando McKay
 Roland J. McKay